Jordgetingar (Vespula) är ett släkte av getingar som beskrevs av den svenske entomologen Thomson 1869. Jordgetingar ingår i familjen getingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Getingar

pl:Osa